Пульпа (техніка) — суміш твердих частинок і рідини, рідка неоднорідна система.
 Пульпа (медицина) — м'яка пухка тканина, що складається із клітин і волокнистих структур, яка заповнює порожнину зуба.